Гран-при Италии 1974 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 8 сентября 1974 года на трассе Монца.

Жозе Долен вернулся в «Сёртис» вместо ушедшего Жан-Пьера Жабуи, а Карло Фачетти заменил Хельмута Койнигга в частной команде «Скудерия Финотто», использовавшей старое шасси «Брэбем». Крис Эймон вновь выступил в Гран-при на автомобиле собственной конструкции. Ники Лауда вновь завоевал поул-позицию и лидировал на первых кругах гонки, но на 32 круге из-за утечки воды двигатель его «Феррари» перегрелся и вышел из строя. Лидерство перешло к его напарнику по команде Клею Регаццони, который, в свою очередь, также сошёл на 40 круге из-за повреждения двигателя. Неудачами лидеров воспользовался Ронни Петерсон, одержавший третью в сезоне победу. Джоди Шектер, финишировавший третьим, сократил отрыв от лидера чемпионата Регаццони всего до одного очка. Артуро Мерцарио установил лучшее достижение в сезоне для команды «Изо-Мальборо».

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-29 Ники Лауда

30-40 Клей Регаццони

41-52 Ронни Петерсон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии